White Castle kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 White Castle (slott), Wales, Monmouthshire,

USA 

 White Castle (ort), Louisiana, Iberville Parish, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar